Viry puede referirse a:

 Viry, comuna francesa situada en Jura; 
 Viry, comuna francesa situada en Saona y Loira; 
 Viry, comuna francesa situada en Alta Saboya; 
 Viry-Châtillon, comuna francesa en la región de Isla de Francia; 
 Viry-Noureuil, comuna francesa en la región de Picardía; o 
 Saint-Parize-en-Viry, comuna francesa en la región de Borgoña.